|}

Die Randsfjordbane () ist eine Eisenbahnstrecke in Norwegen von Drammen über Hokksund, Vikersund, Tyristrand, Hønefoss, Heen, Eggemoen zum Bahnhof Randsfjord am Südwestende des namensgebenden Sees bei Jevnaker. Es war die fünfte Eisenbahnstrecke, die in Norwegen gebaut wurde.

Geschichte 
Der Bau der Strecke wurde 1858 von Carl Abraham Pihl vorgeschlagen.

Die Strecke wurde am 12. Oktober 1868 als Schmalspurbahn (1067 mm) fertiggestellt und mit dem Bau der Bergenbahn 1909 auf Normalspur umgebaut und von Hønefoss bis Randsfjord neu trassiert.

Der elektrische Betrieb auf Teilabschnitten der Strecke wurde zwischen Drammen und Hokksund am 10. April 1929 sowie zwischen Hokksund und Hønefoss am 4. Oktober 1959 aufgenommen.

Der Personenverkehr von Hønefoss bis Randsfjord wurde am 26. Mai 1968 stillgelegt. Zwischen Bergermoen und Randsfjord wurde der Gesamtverkehr zum 1. Januar 1981 eingestellt und die Schienen 1984 abgebaut. Seither sind diese etwa zwei Kilometer der Trasse als Fußgänger- und Radfahrweg ausgebaut.

2001 wurde der lokale Personenverkehr wegen des schwachen Fahrgastaufkommens zwischen Hokksund und Hønefoss eingestellt. Er wurde 2003 wieder aufgenommen, aber 2004 erneut eingestellt.

Seit dem 4. April 2011 hat die Strecke zwischen Hønefoss und Hensmoen den Status eines Rangiergleises, das dem Bahnhof Hønefoss unterstellt ist.

Galerie

Literatur

Weblinks 

 Randsfjordbanen auf jernbane.net

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Viken
Spurweite 1067 mm
Spurweite 1435 mm